Blois (stad), stad in Frankrijk
 graafschap Blois, ca. 900-1397
 Lijst van graven van Blois
 bisdom Blois
 arrondissement Blois
 kasteel van Blois
 station Blois
 baljuwschap land van Blois, twee baljuwschappen in Holland (ca. 1313-1795)